The Sacrifice é um filme mudo de curta metragem estadunidense, do gênero dramático, lançado em 1909, escrito por O. Henry e D. W. Griffith, foi dirigido por este último.

Elenco 
Harry Solter
Florence Lawrence
Linda Arvidson
John R. Cumpson
George Gebhardt
Arthur V. Johnson
Marion Leonard
Owen Moore
Mack Sennett

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1909
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Curtas-metragens em língua inglesa